Haku puede referirse a:

 Haku, personaje del manga y animé japonés Naruto (1999-2014).
 Haku, personaje de la película japonesa de animé El viaje de Chihiro (2001).
 haku, una lei (guirnalda hawaiana de flores) que se utiliza sobre la cabeza.
 haku (Seriola lalandi), pez llamado jurel de Castilla, dorado chileno, palometa chilena, jurel o vidriola.
 Maki Haku (1924-2000), artista japonés.
 Shinkun Haku (1958-), político japonés.
 Haku (1959-), nombre artístico del luchador tongano-estadounidense Tonga Fifita.
 Kiyoko Haku (años 1960), nombre real de Kiyoko Arai, ilustradora japonesa de manga.